Ле Гобан, Лі Гобан (李国邦 Lǐ Guó-bāng, * (1951) — китайський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол
 Рассел Гобан, Рассел Конуелл Хобан (англ. Russell Conwell Hoban; 4 лютого 1925, Лансдейл, Пенсильванія — 13 грудня 2011, Лондон) — англо-американський письменник-фантаст.